Van Loon (geslacht), Nederlands adellijk geslacht met Willem Jansz van Loon (1537-1618) als stamvader

 Personen
 Agnes van Loon (ca. 1150 - 1191), hertogin van Beieren, stammoeder van het huis Wittelsbach
 Anton van Loon (1888-1962), Nederlands atleet (touwtrekken)
 Arie Rijk van Loon (1870-1959), waterbouwkundige en inspecteur-generaal van Rijkswaterstaat
 Arnold van Loon (1861-1939), heer van Lieden
 Balderik van Loon (†1018), prins-bisschop van Luik
 Bas van Loon (1990), Nederlands voetballer
 Ellen van Loon (1963), Nederlandse architect
 Frans van Loon (1921-1989), Nederlands voetballer
 Gerard van Loon (historicus) (1683-1758), Nederlandse numismaticus, historicus en jurist
 Hans van Loon (1577-1658), Nederlands bewindhebber van de VOC
 Helena Vanloon (1966), Vlaams actrice
 Hendrik Willem van Loon (1882-1944), Nederlands-Amerikaans historicus, journalist, auteur en illustrator
 Henry van Loon (1982), Nederlands stand-upcomedian, cabaretier en acteur
 Herman van Loon (1910-1981), Nederlands voetballer 
 Imagina van Loon (1150-1214), echtgenote van Godfried III van Leuven
 Inez van Loon, Nederlands kinderboekenschrijfster
 J.A.W. van Loon (1876-1940), Nederlands orthodontist
 Jacobus Eugène van Loon (1919-2012), Nederlands verzetsstrijder
 Jan van Loon (1677-1763), Nederlands handelaar in cacao, bewindhebber van de WIC
 Jan Willem van Loon (1816-1876), Nederlands politicus
 Jordy van Loon (1993), Nederlandse zanger
 Jurjen van Loon (1983), Nederlands acteur
 Maria van Loon-Heinsberg (1426-1502), vrouw van Johan IV van Nassau, heer van Breda
 Marjan van Loon (1965), Nederlands chemicus en zakenvrouw
 Maurits van Loon (1923-2006), Nederlands diplomaat en archeoloog
 Paul van Loon (1955), Nederlands schrijver en zanger
 Theo van Loon (1920-1945), Nederlands verzetsstrijder
 Theodoor van Loon (1582-1649), Vlaams kunstschilder
 Ton van Loon (1956), Nederlands generaal
 Willem van Loon (atleet) (1891-1975), Nederlands atleet (touwtrekken)
 Willem Jansz van Loon (1537-1618), Nederlands ondernemer en VOC-bestuurder

 Graven van het graafschap Loon
 Giselbert van Loon (ca. 980 - ca. 1045)
 Emmo van Loon († 1079)
 Arnold I van Loon (ca. 1050 - ca. 1126)
 Arnold II van Loon (ca. 1085 - ca. 1138)
 Lodewijk I van Loon († 1171)
 Gerard van Loon († 1191)
 Lodewijk II van Loon († 1218)
 Hendrik van Loon († 1218)
 Arnold III van Loon († 1221)
 Lodewijk III van Loon († 1243)
 Arnold IV van Loon († 1272)
 Jan I van Loon († 1279)
 Arnold V van Loon († 1328)
 Lodewijk IV van Loon († 1336)
 Dirk III van Loon-Heinsberg (1300-1361)
 Godfried van Loon-Heinsberg (ca. 1320-1342)

 Graven van het graafschap Lohn
 Gerardus de Lohn (ca. 1060 - 1092)
 Godschalk I van Lohn (ca. 1086 - 1110)
 Gerhard II van Lohn (1110-1152)
 Godschalk II van Lohn († 1190)
 Gerhard III van Lohn (1180-1221) 
 Herman I van Lohn (ca. 1215 - 1252)
 Herman II van Lohn (ca. 1241 - 1316)

Glastra van Loon
 Zie Glastra van Loon (doorverwijspagina)

 Overig
 Atlas van Loon, een atlas aangelegd door Frederik Willem van Loon
 Gysbers & van Loon, antiquariaat, boekhandel en uitgeverij in Arnhem
 Museum Van Loon, een museum in Amsterdam

Zie ook 
 Loon (doorverwijspagina)